Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Abratowski – polski pianista, organista i kompozytor
 Józef Abratowski – polski prawnik i oficer
 Kazimierz Abratowski – polski kompozytor, pianista, dyrygent oraz pedagog